Qui Vive (hockeyclub), een hockeyclub in Uithoorn
Qui vive (film), een film uit 2001 van Frans Weisz